358 км, 358-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 358 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 051445.
 358 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 207444.
 358 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 304964.